Visnjan – endonimo del comune croato noto in italiano come Visignano
 9244 Višnjan – asteroide della fascia principale
 Osservatorio astronomico di Visnjan – osservatorio astronomico